

Geografia

 Princeville – comune del Québec

 Princeville – comune della Carolina del Nord
 Princeville – CDP delle Hawaii
 Princeville – villaggio dell'Illinois